Landevejscyklingens enkeltstart for herrer under Sommer-OL 2016 fandt sted den 10. august 2016. Løbet, der var 54,5 km langt, startede og sluttede ved Pontal. Ruten var på 29,8 km og var den samme Grumari rundstrækning, som ved linjeløbet og denne skulle gennemkøres to gange. Efter start på torvet Tim Maia Square gik ruten ind på rundstrækningen med 2 km brosten, hvorefter den første af de to mindre stigninger på 126 meter kom efter 7,1 km inde på rundstrækningen. Den anden mindre stigning Gtote Funda på 164 meter kom efter 16,6 km inde på rundstrækningen.

Vincenzo Nibali, Wout Poels og Richie Porte måtte trække sig efter at være blevet skadet under linjeløbet, og Namibia og Storbritannien blev tilbudt en ekstra plads.

Kort over den olympiske enkeltstart for herrer

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Medaljefordeling

Startliste og resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 http://doc.rero.ch/record/256687/files/Olympic_Sport_Explanatory_Guide_Cycling.pdf?version=1
 https://www.rio2016.com/en/cycling-road 
 https://www.rio2016.com/en/venues/pontal 

Enkeltstart (herrer)